María Isabel de Saboya-Génova (: Roma, 23 de junio de 1943), es la última descendiente directa viva de los Duques de Génova, una rama de cadete de la Casa de Saboya, la cual gobernó Italia desde 1861 hasta 1946.

Primeros años y Familia 
María Isabella, es la única hija  del Príncipe Eugenio de Saboya-Génova, 5.º Duque de Génova y su esposa la Princesa Lucia de Borbón-Dos Sicilias. El título de Duque de Génova se extinguió a la muerte de su padre, el 5º Duque de Génova en el 1996.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 29 de abril de 1971 con Alberto Frioli dei Conti di Rezzano (nacido el 7 de abril de 1943, Rimini), hijo del carpintero Guido Aldo, en Lausana, Suiza. El matrimonio fue autorizado por Humberto II, quien otorgó a Guido Aldo (padre del novio) el título hereditario de Conde de Rezzano. Tuvieron cuatro hijos:

 Víctor Eugenio Frioli (nacido el 27 de febrero de 1972 en São Paulo), casado el 7 de julio de 2007 en Caraguatatuba con Soraia Barbosa Silva (nacida el 23 de septiembre de 1977 en Ubatuba). Tienen dos hijos:
 Estela de Saboya Génova Frioli (nacida el 1 de abril de 2014 en São Paulo).
 Lucas de Saboya Génova Frioli (nacido el 26 de abril de 2017 en São Paulo).
 María Cristina Frioli (17 de agosto de 1973 en São Paulo – 30 de septiembre de 1973 en São Paulo), fallecida al mes y medio de edad.
 Carlo Alberto Frioli (nacido el 18 de julio de 1974 en São Paulo), casado el 28 de abril de 2011 en São Paulo con Sandra Crepaldi. 
 Maria Luce Lydia Frioli (nacido el 15 de agosto de 1978 en São Paulo), tiene una hija ilegítima:
 Sofía Victoria Frioli Moreno (nacida en el 2000).

Actividad dinástica  
Desde 2006 es presidenta honoraria del movimiento cultural "Renovación en la Tradición - Cruz Real".

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Roma
Saboya-Génova
Nobles italianas del siglo XX
Personas vivas